Шамтосо́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 26 км на північний схід від Нанта, 60 км на захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Шамтосо, Бузіє, Дрен, Ландмон, Ліре, Сен-Кристоф-ла-Купері, Сен-Лоран-дез-Отель, Сен-Совер-де-Ландмон i Ла-Варенн було об'єднано в новий муніципалітет Оре-д'Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 942 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2492,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Шамтосо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шамтосо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара